Hubertus beschreibt:

 den männlichen Vornamen und Familiennamen, siehe Hubertus
 eine Privatbrauerei in Laa an der Thaya in Niederösterreich, siehe Hubertus Bräu
 einen deutschen Hersteller von Schneidwaren mit Sitz in Solingen, siehe Hubertus (Unternehmen)  
 ein ehemaliges militärisches Pionierunternehmen der deutschen 6. Armee in der Schlacht um Stalingrad, siehe Unternehmen Hubertus
 ein Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich, siehe Hubertus (Gemeinde Winklarn)

Siehe auch:
Sankt Hubertus
Schloß Hubertus
 Forsthaus Hubertus